Antrim bezeichnet

Orte in Nordirland:
 County Antrim, eine der sechs nordirischen Grafschaften
 Antrim (Stadt), eine Stadt in der gleichnamigen Grafschaft
 Antrim (Borough), einen ehemaligen Distrikt

in Kanada:
 Antrim (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Antrim (Louisiana), im Bossier Parish
 Antrim (Michigan), im Antrim County
 Antrim (Missouri), im Wright County
 Antrim (New Hampshire), im Hillsborough County
 Antrim (New York), im Rockland County
 Antrim (Ohio), im Guernsey County
 Antrim (Pennsylvania), im Tioga County
 Antrim (Virginia), im Fairfax County
 Antrim County, Verwaltungseinheit in Michigan

Personen:
 Donald Antrim (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Harry Antrim (1884–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Antrim (1907–1969), US-amerikanischer Admiral der US Navy

Schiff:
 USS Antrim (AK-159), Frachtschiff der US Navy
 USS Antrim (FFG-20), US-amerikanische Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse
 HMS Antrim (1903), war ein Panzerkreuzer der Royal Navy
 HMS Antrim (D18), ein britischer Zerstörer der County-Klasse

Sonstiges:
 Antrim County Airport, Airport im Antrim County, Michigan
 Antrim Creek, Fließgewässer im Antrim County, Michigan
 Antrim Ditch, Kanal im Pulaski County, Indiana
 Antrim and GW Lode, Mine im Custer County, Colorado
 Antrim Claim, Mine im Custer County, Colorado
 Antrim Park, Park im Franklin County, Ohio

im NRHP gelistete Objekte:
 Antrim (Taneytown), in Taneytown, Maryland, ID-Nr. 77000686
 Antrim County Courthouse, in Bellaire, Michigan, ID-Nr. 80001846

Siehe auch:
 Antrim Center
 Antrim Township